Альберік () — французьке чоловіче ім'я.
 Альберік Тайлефер Тулузький — граф Гренобля
 Альберік I — герцог Сполетський
 Альберік Коллін — бельгійський скульптор